Diese Liste enthält alle Spiele der portugiesischen Fußballnationalmannschaft der Frauen, sofern sie von der FIFA (nummerierte Spiele) oder der FPF als offizielle Spiele anerkannt sind. Alle Ergebnisse aus portugiesischer Sicht. Neben den Spieldaten werden Besonderheiten der Spiele genannt, z. B. die ersten und letzten Spiele der Spielerinnen, die mindestens 100 Länderspiele bestritten.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
grüne Hintergrundfarbe = Sieg der Portugiesinnen
rote Hintergrundfarbe = Niederlage der Portugiesinnen
gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1981 bis 1983

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bs 2019

Ab 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Portugal konnte noch kein Spiel gegen einen amtierenden Kontinental- oder Weltmeister gewinnen und musste die höchste Heim- und Auswärtsniederlage jeweils gegen den amtierenden Weltmeister hinnehmen.

Spielstädte

Einzelnachweise und Fußnoten

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der portugiesischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Länderspielstatistik der FPF
 Spiele in der FIFA-Datenbank (Zeitraum manuell einstellen)

Portugal
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen